Бернська Юра () — адміністративний округ у Швейцарії в кантоні Берн.
Адміністративний центр — Куртеларі.

Громади

Примітки 

Округи кантону Берн